Pino bravo puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Pinus pinaster;
 el nombre común de la planta Pinus sylvestris;
 el nombre común de la planta Podocarpus lambertii; o
 el nombre común de la planta Podocarpus sellowii.